Влияние средств массовой информации — это действительная сила, оказываемая информационным сообщением, которое приводит к изменению или укреплению аудитории или отдельных убеждений. Это явление исследуется в рамках теории коммуникации и социологии.

Исследователи изучают аудиторию после воздействия средств массовой информации на предмет изменений в познании, системах убеждений и отношениях, а также эмоциональных, физиологических и поведенческих эффектов.

История исследований 
В начале 20-го века считалось, что радио и кино, которые в то время только начинали активно развиваться, значительно влияют на аудиторию и формируют их убеждения, познания и поведение.
Теория значительного влияния на аудиторию объяснялась тем, что аудитория была пассивной и однородной, но эти идеи в основном основывались на представлениях о человеческой природе, а не на эмпирических данных. Ранние исследования этой области сфокусировались на силе пропаганды, инструменты которых успешно применялись на население. Так, технологическая и социальная среда позволяли учёным считать, что СМИ всесильны.

С 1930-х годов на втором этапе исследований влияния СМИ учёные пришли к необходимости обращаться к результатам эмпирических исследований из-за индивидуальности аудитории. В это время в США проводилась серия исследований Фонда Пейна, которые изучали влияние СМИ на молодёжь. Кроме этого в 40-е годы Пол Лазарсфельд и его коллеги начали изучение влияния СМИ в контексте избирательных кампаний. В дальнейшем исследователи пришли к выводу, что «Некоторые виды общения по некоторым видам вопросов, которые доводят до сведения некоторых людей при определённых условиях, имеют некоторые виды влияния».

Затем исследователи снова обратились к идее о значительном влиянии СМИ на аудиторию. Лэнг и Лэнг в своём исследовании 1981 года утверждали, что широкое признание теории ограниченного воздействия средств массовой информации было необоснованным.

С распространением телевидения в 50-х и 60-х годах XX века, стала очевидна его беспрецедентная сила в общественной жизни. Между тем, исследователи также осознали, что ранние исследования, в значительной степени опирающиеся на психологические модели, были узко сфокусированы только на краткосрочных и непосредственных эффектах. Переход от краткосрочных к долгосрочным исследованиям эффектов влияния СМИ ознаменовал новый виток развития этой теории. эффектов СМИ.

В это время оформляются теории “установления повестки дня”, которая объясняет выбор темы и частота освещения в средствах массовой информации влияют на восприятие конкретных тем в общественной аудитории, которая и по сегодняшний день привлекает внимание многих исследователей.

В конце 1970-х годов исследователи изучили роль СМИ в формировании социальных реалий и пришли к выводу, что СМИ формируют образы шаблонным и предсказуемым образом, а аудитория создаёт или получает своё восприятие реальной социальной реальности и своей роли в ней, взаимодействуя с реальностями, созданными средствами массовой информации, также аудитория может контролировать свои представления о социальной реальности из культурной среды или личного опыта.

Ещё в 1970-х годах появились исследования о влиянии индивидуального или группового поведения в компьютерной среде, первое поколение этих исследований средств массовой коммуникации сравнивало существующий текстовый интернет-контент (например, электронные письма) с личным общением .

С распространением Интернета расширились исследования средств массовой коммуникации, например, учёные изучали влияние CMК на поведение пользователей, сравнивая эти эффекты с лицом к лицу коммуникационные эффекты). С распространением Интернета расширились исследования СМС, например, учёные изучали влияние CMC на поведение пользователей, сравнивая эти эффекты с лицом к лицу коммуникационные эффекты. С появлением динамического пользовательского контента на веб-сайтах и развитием социальных медиа исследования влияния средств массовых коммуникаций на аудиторию, также инструменты новых медиа начинают активно и успешно использоваться политическими деятелями во время различных предвыборных кампаний .

Типология 
Исследования о влиянии СМИ разделяются по типу целевой аудитории на макро ( агрегированный) и на микро (индивидуальный) уровни.

Микроуровень 
Теории микроуровня - теории, которые  основывают свои наблюдения и выводы на отдельных пользователях СМИ, а не на группах, институтах, системах или обществе в целом.
Наиболее представительные теории этого фланга исследований: модель вероятности сознательной обработки информации, социально-когнитивная теория массовой коммуникации, теория фрейма, теория медиапрайминга.

Макроуровень 
Теории макроуровня - это такие теории, которые основываются на наблюдениях за большими социальными группами, институтами, системами или идеологиями.

Наиболее распространённые теории: гипотеза разрыва в знаниях, управление рисками, теория публичной сферы в коммуникации.

Примечания

Ссылки 
  Barker, Martin, & Petley, Julian, eds (2001), Ill Effects: The media/violence debate – Second edition, London: Routledge
 Habermas, J. (1962), The Structural Transformation of the Public Sphere
 Horkheimer (1947), The Eclipse of Reason, Oxford University Press
 Lang K & Lang G.E. (1966), The Mass Media and Voting
 Lazarsfeld, Berelson and Gaudet (1944), The People's Choice
 Hetherington, M.J. (1996). The media’s role in forming voters’ national economic evaluations in 1992. American Journal of Political Science, 40, 372-395.
 Вартанова Е. Л. Современные теории СМИ. Учебные материалы по курсу. — Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Москва, 2015.
 Питерова А. Ю. Взаимодействие сми и общества: основные модели и концепции, Наука. Общество. Государство, 2015.

Социология массовых коммуникаций
Медиаведение